Мин Аун Хлайн или Мин Аунг Хлайн (; ) — мьянманский государственный, политический и военный деятель, старший генерал мьянманской армии, главнокомандующий Вооружёнными силами Мьянмы. Организатор геноцида рохинджа.

Действующий фактический лидер Мьянмы (председатель Государственного административного совета), пришедший к власти путём военного переворота 1 февраля 2021 года. 

1 августа 2021 года стал премьер-министром страны — главой временного правительства.

Мин Аун Хлайн вступил в должность главнокомандующего Вооружёнными силами Мьянмы 30 марта 2011 года. Он также является членом Национального совета обороны и безопасности (NDSC), возглавляемого президентом Мьянмы. Ранее он был начальником Генерального штаба министерства обороны Мьянмы.

Биография

Происхождение 
Мин Аун Хлайн родился 3 июля 1956 года в городе Тавой, который является центром административной области Тенассерим (Танинтайи). Его отец, Таун Хлайн — гражданский инженер, работал в Министерстве строительства.

Мин Аун Хлайн окончил среднюю школу № 1 района Латта мьянманской столицы Янгона. Затем он изучал юриспруденцию в Янгонском университете искусств и наук с 1972 по 1973 год, прежде чем поступить в 1974 году в Академию оборонной службы. По окончании академии, он получил (в 1977 году) чин младшего лейтенанта мьянманской армии.

Военная карьера 
Военная служба Мин Аун Хлайна проходила сперва в мьянманском штате Мон, а затем в штате Шан, расположенном в неспокойных местах, являющихся частью так называемого Золотого треугольника. Там, сочетая военную силу и переговоры, он успешно противостоял двум группировкам местных сепаратистов: Объединённой армии государства Ва (UWSA) и Армии Национально-демократического альянса (NDAA).

Общегосударственные мьянманские СМИ широко заговорили о Мин Аун Хлайне в 2009 году, после того, как он, уже в чине генерала, возглавлял успешное наступление правительственных войск против сепаратистов из Мьянманской армии Национально-Демократического альянса (MNDAA; не следует путать с упомянутой выше NDAA) в регионе Кокан.

В июне 2010 года Мин Аун Хлайн сменил генерала Шве Мана на должности начальника Объединенного (Генерального) штаба армии, флота и ВВС. 30 марта 2011 года он стал новым главнокомандующим Вооруженными силами Мьянмы, сменив ушедшего в отставку старшего генерала Тан Шве.

3 апреля 2012 года правительство Мьянмы объявило, что Мин Аун Хлайн был повышен в звании до вице-старшего генерала. В марте 2013 года он был повышен до старшего генерала.

В этой должности генерал продолжил успешно противостоять, во-первых, сепаратистским группировкам на севере страны, и во-вторых, наплыву нелегальных иммигрантов из соседней Бангладеш в пограничный регион Ракхайн на крайнем юго-западе страны, что некоторыми западными СМИ и правозащитными институциями, в частности, Советом по правам человека, было классифицировано, как этнические чистки в отношении мусульман-рохинджа.

В июле 2019 года правительство США на основании этих претензий запретило ему въезд в Соединённые Штаты. В декабре 2020 года против Мин Аун Хлайна, действующего Главнокомандующего вооружёнными силами Мьянмы, правительством США были введены экономические санкции.

Мин Аун Хлайн известен как сторонник сотрудничества Мьянмы с Россией — он не менее 6 раз посещал Россию. Мьянма приобретает российское вооружение, военные страны регулярно участвуют в учениях на территории России.

Геноцид рохинджа 

Совет по правам человека ООН сообщил, что солдаты Мин Аун Хлайна преднамеренно наносили удары по гражданским лицам в северных штатах Мьянмы и совершали систематическую дискриминацию и нарушения прав человека в отношении общин меньшинств в штате Ракхайн. В частности, его обвиняют в этнических чистках против народа рохинджа. Эти нарушения прав человека могут быть приравнены к геноциду, преступлениям против человечности и военным преступлениям.

В 2018 году Независимая международная миссия Организации Объединённых Наций по установлению фактов в Мьянме под руководством Марзуки Дарусмана установила, что Мин Аун Хлайн и другие военные генералы Мьянмы руководили зверствами против рохинджа в штатах Ракхайн, Качин и Шан и делали это с намерением совершить геноцид. Следственная группа ООН заявила, что Мин Аун Хлайн вместе с четырьмя другими командирами (Со Вин, Аун Чжо Зау, Маун Маун Со и Тан У) должны предстать перед Международным уголовным судом за военные преступления и преступления против человечности (включая геноцид).

Facebook запретил Мин Аун Хлайну доступ к своей платформе вместе с 19 другими высокопоставленными мьянмарскими чиновниками и организациями, чтобы предотвратить дальнейшее обострение межэтнической и религиозной напряжённости в Мьянме. Это действие последовало за отчётом расследования ООН о том, что в отношении некоторых военачальников в Мьянме проводится расследование и судебное преследование за геноцид в связи с репрессиями против мусульман-рохинджа. Позже Twitter также забанил его аккаунт 16 мая 2019 года.

17 марта 2019 года член парламента от Араканцев Чжо Зау У опубликовал двуязычное открытое письмо Мин Аун Хлайну о многочисленных нарушениях прав человека со стороны военных в штате Ракхайн, которые нанесли ущерб жизни и имуществу мирных жителей и повредили здания культурного наследия.

США ввели санкции против Мин Аун Хлайна. В июле 2019 года правительство США запретило ему въезд в США, а в декабре 2020 года были заморожены его американские активы. Любые финансовые операции между ним и кем-либо в Соединённых Штатах объявлены уголовными преступлениями.

Во главе Мьянмы 
Мин Аун Хлайн пришёл к власти в результате успешного военного переворота 1 февраля 2021 года, в ходе которого было свергнуто избранное правительство.

1 февраля 2021 года Мин Аун Хлайн объявил в Мьянме чрезвычайное положение на срок до 1 года. 2 февраля политик возглавил Государственный административный совет, новый орган власти в стране на время военного правления. В состав Государственного административного совета вошли 11 человек, а вскоре туда добавились ещё 5 гражданских лиц.

8 февраля на фоне протестов в Мьянме Мин Аун Хлайн выступил с обращением к нации, в котором пообещал провести в Мьянме свободные выборы. 12 февраля Мин Аун Хлайн объявил об амнистии и освобождении свыше 23 тысяч заключённых в Мьянме в честь национального праздника, Дня Союза.

25 июня 2021 года состоялась встреча Мин Аун Хлайна с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

1 августа 2021 года Государственный административный совет Мьянмы объявил о формировании временного правительства страны и о том, что Мин Аун Хлайн становится премьер-министром. Переходное правительство создалось по аналогии с временным правительством генерала У Не Вина, который пришёл к власти в 1958 году и возглавлял правительство до всеобщих выборов 1960 года. Мин Аун Хлайн заявил, что в стране планируется провести новые всеобщие выборы во второй половине 2023 года.

Личная жизнь 
Мин Аун Хлайн женат на Кю Кю Хла с 1980 года и имеет трёх детей, в том числе сына Аун Пья Соне и дочь Кхин Тири Тет Мон.

Коррупция 
Мин Аун Хлайн вызвал непрекращающиеся споры из-за обширных деловых активов его семьи и потенциальных конфликтов интересов. Он является крупным акционером принадлежащей армии Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL). В течение 2010–2011 финансового года он владел 5 000 акций и получил ежегодный дивиденд в размере 250 000 долларов. Он входит в группу покровителей MEHL, которая управляет конгломератом.

Сын Мин Аун Хлайна, Аун Пья Соне, владеет рядом компаний, в том числе Sky One Construction Company и Aung Myint Mo Min Insurance Company. Он также владеет контрольным пакетом акций Mytel, национального оператора связи. В 2013 году его сын Аун Пья Соне выиграл без торгов правительственное разрешение, намного ниже рыночных ставок, на 30-летнюю аренду земли в Народном парке Янгона для элитного ресторана и художественной галереи после того, как его отец был назначен главнокомандующим. Аун Пья Соне также руководит компанией A&M Mahar, которая предлагает одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и услуги по таможенной очистке лекарств и медицинских устройств.

Его дочь Кхин Тири Тет Мон в 2017 году основала крупную киностудию 7th Sense Creation. В том же году его невестка Мио Яданар Хтайк основала ещё одну развлекательную компанию Stellar Seven Entertainment. В декабре 2020 года посольство США в Янгоне стало предметом пристального внимания СМИ из-за сотрудничества с 7th Sense Creation, поскольку технически Мин Аун Хлайн находится под экономическими санкциями США.

Награды 
Мин Аун Хлайн является кавалером нескольких государственных наград Мьянмы, и ряда иностранных наград, в том числе, таиландских и российских (Медаль «За укрепление боевого содружества» Минобороны России).

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Старший генерал Мин Аун Хлайн

Генералы Мьянмы